A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS) é o departamento do Governo Regional da Madeira responsável pelas áreas da [|segurança social]], emprego, habitação, trabalho, inclusão e desenvolvimento local, inspeção do trabalho, defesa do consumidor e concertação social. A secretária regional atual é Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade .

Organização da Secretaria

Direção Regional 
A SRIAS tem sob a sua alçada a Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva (DRTAI) e tutela e superintende os seguintes serviços e entidades:
 Conselho Económico e Social da Região Autónoma da Madeira;

 Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM (IEM, IP-RAM);

 Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM);

 Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM);

 Investimento Habitacionais da Madeira, EPE-RAM (IHM, EPE-RAM);
 Serviço Regional de Defesa do Consumidor;
 Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo;
 Serviço de Igualdade de Género.

Ver também 
 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Inclusao Assuntos Sociais
Fundações em Portugal em 2015